Philippi kan som auktorsförkortning betyda:

 Rodolfo Amando Philippi
 Federico Philippi

Robotskapade auktorsförkortningar